Ероес де Чапултепек има више значења:

 Ероес де Чапултепек, Нињос Ероес (Вијеска), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ероес де Чапултепек, Ел Лимон (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ероес де Чапултепек, Сан Себастијан (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ероес де Чапултепек, Родео де Сан Антонио (Хосе Систо Вердуско), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ероес де Чапултепек (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ероес де Чапултепек, Ел Тамариндо (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику